L7 может означать:

 L7 — американская женская рок-группа;
 L7 — единый пулемёт армии Великобритании.
 Royal Ordnance L7 — британская танковая пушка.
 L7 — дебютный студийный альбом гранж-группы из Лос-Анджелеса L7.
 L7-filter — программный пакет, представляющий собой классификатор для подсистемы Netfilter в ОС Linux.

См. также 
 Л-7 (значения)